testing, pratique utilisée pour mettre en évidence une discrimination ;
 testing, outil de réduction des risques lié à la toxicomanie.
 Testing (informatique), anglicisme désignant l'ensemble des méthodes relatives au Test (informatique).
 Phase durant laquelle on propose la passation de différents tests liés à une évaluation psychologique.
 Testing, album studio de A$AP Rocky, sorti en .